White Bay kan syfta på:

White Bay (Australien),
White Bay (Kanada)